Carrollton kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Carrollton (Alabama)
Carrollton (Georgia)
Carrollton (Illinois)
Carrollton (Kentucky)
Carrollton (Michigan)
Carrollton (Mississippi)
Carrollton (Missouri)
Carrollton (Ohio)
Carrollton (Texas)